Die 69. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  69. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  69. Division (Japanisches Kaiserreich)
  69th (2nd East Anglian) Division (Vereinigtes Königreich) 
  69th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  69. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Verbände Luftstreitkräfte 
  69th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern